Langton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Langton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Langton by Spilsby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Langton by Wragby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Langton near Horncastle – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)